Friedrich von Günderrode ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Carl Hector Wilhelm von Günderrode (1786–1862), deutscher Jurist und Politiker